NGC 5385 — группа звёзд в созвездии Малая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5385
Малая Медведица (созвездие)
Группы звёзд